Hemma kan avse:

 Hemma – den plats man bor på eller ett sammanhang man känner sig tillfreds i; se Hem
 Hemma (TV-program) – ett TV-program som ursprungligen leddes av Ria Wägner
 Hemma (film) – en svensk-isländsk dramafilm från 2013
 Hemmaplan –  i lagsporter den arena eller idrottsplats där en idrottsklubb har valt att spela de matcher de äger rätten att sälja inträde till

Personer
 Emma av Altdorf (808–876), en drottning av Östfrankiska riket och Bayern även kallad Hemma

Se även
 Hemvist – för en fysisk person i Sverige den ort där denne är folkbokförd